Министе́рство вну́тренних дел Респу́блики Узбекиста́н () — центральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, охраной общественного порядка и общественной безопасности, раскрытием преступлений и их профилактикой, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции. Ему подчинена милиция Узбекистана.

Предусмотрена правоохранительная и гражданская госслужба. Относится к  государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать  боевое ручное стрелковое и иное оружие. 

По словам первого заместителя министра внутренних дел Даврона Назармухаммедова , число сотрудников МВД достигает 120 тысяч человек.

Министры 
 Народные комиссары внутренних дел УзССР
 Райский, Наум Маркович (15 июля – 4 ноября 1934 г.)
 Залин, Лев Борисович (4 ноября 1934 – 9 января 1935 г.)
 Загвоздин, Николай Андреевич (9 января 1935 – 19 августа 1937 г.), с 29 ноября 1935 г. – старший майор ГБ
 Апресян, Дереник Захарович (19 августа 1937 – 21 ноября 1938 г.), майор ГБ
 Саджая, Алексей Николаевич (19 декабря 1938 – 26 февраля 1941 г.), с 28 декабря 1938 г. – старший майор ГБ, с 14 марта 1940 г. – комиссар ГБ 3-го ранга
 Бабаджанов, Юлдаш Бабаджанович (26 февраля – 31 июля 1941 г.), капитан ГБ
 Кобулов, Амаяк Захарович (31 июля 1941 – 18 января 1945 г.), майор ГБ, с 6 сентября 1941 г. – старший майор ГБ, с 14 февраля 1943 г. – комиссар ГБ 3-го ранга
 Министры внутренних дел УзССР
 Бабаджанов, Юлдаш Бабаджанович (9 ноября 1945 – 16 марта 1953 г.), генерал-майор
 Бызов, Алексей Петрович (16 марта 1953 – 17 апреля 1954 г.), генерал-майор
 Бабаджанов, Юлдаш Бабаджанович (17 апреля 1954 – 19 апреля 1957 г.), генерал-майор
 Джалилов, Тажитдин Азимович (19 апреля 1957 – 11 марта 1964 г.), подполковник или полковник, с 1 августа 1957 г. – полковник внутренней службы
 Яхъяев, Хайдар Халикович (11 марта 1964 – 5 июля 1979 г.), полковник, генерал-майор, с 1970 г. – генерал-лейтенант
 Эргашев, Кудрат Эргашевич (5 июля 1979 – июнь 1983 г.), генерал-лейтенант внутренней службы
 Ибрагимов, Ниматжан Ибрагимович  (30 июня 1983 – 1985 г.)
 Рахимов, Учкун Садыкович (30 декабря 1985 – июль 1989 г.)
 Камалов, Вячеслав Мухтарович (2 августа 1989 – 1991 г.), полковник, с 1 ноября 1989 г. – генерал-майор
 Министры внутренних дел Узбекистана
 Алматов, Закир Алматович (1991-2006), полковник, 1992 - генерал-майор, 1996 - генерал-лейтенант, 1999 - генерал-полковник 
 Матлюбов, Баходыр Ахмедович (2006-2013), генерал-лейтенант 
 Ахмедбаев, Адхам Акрамович (2013-2017), генерал-лейтенант (лишен звания в 2017 году)
 Азизов, Абдусалом Абдумавлонович (январь-сентябрь 2017), 2017 - генерал-майор, 2019 - генерал-лейтенант
 Бабаджанов, Пулат Раззакович (с 2017 года), 2019 - генерал-лейтенант.

Примечания 

Правоохранительные органы Узбекистана
Министерства Узбекистана
Узбекистан